Robert Rumas (1966), een Pools beeldend kunstenaar
 Siarhiej Rumas (1969), een Wit-Russisch premier
 Rumas (stichting), een Surinaamse organisatie voor begeleiding van jongens